Стационарным состоянием в термодинамике называют состояние вещества, когда основные его характеристики не изменяются со временем.
 Стационарным состоянием в квантовой физике атома называют состояние, при котором оно имеет постоянную энергию.
 Стационарным состоянием в теории динамических систем называют состояние системы или процесса, когда динамика переменных состояния, описывающих поведение системы или процесса, не меняется во времени.

См. также 
 Стационарность
 Случайный процесс